El Sacamantecas puede hacer referencia a un personaje, a varias de sus encarnaciones y a un libro:
Sacamantecas, personaje del folclore hispánico;
Manuel Blanco Romasanta (1809-1863);
Juan Díaz de Garayo (1821-1881);
Francisco Leona Romero (1835-1910);
Enriqueta Martí Ripoll (1868-1913); o a
El Sacamantecas, obra de Ricardo Becerro de Bengoa sobre Díaz de Garayo.